Dziecinów peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Dziecinów, village du powiat de Kozienice
 Dziecinów, village du powiat d'Otwock